Najar ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Najar (* 1993), honduranischer Fußballspieler
 Suheyel Najar (* 1995), deutsch-tunesischer Fußballspieler 
 Tatiana Al-Najar (* 1967), jordanische Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Najjar
 Nayar (Begriffsklärung)